The Ultimate Sin () — четвёртый студийный альбом британского рок-музыканта Оззи Осборна, который был выпущен 22 февраля 1986 года, ремастерирован и переиздан 22 августа 1995 года. В записи альбома участвовал Джейк И. Ли (бывший гитарист Mickey Ratt, Rough Cutt и Dio). Это единственный альбом Осборна с участием бас-гитариста Фила Суссан, написавшего британский хит-сингл под названием «Shot in the Dark» и, также, это первый альбом с участием барабанщика Рэнди Кастилло. Тексты песен в основном были написаны бывшим бас-гитаристом, Бобом Дэйсли, который ещё и присутствовал на ранних сессиях записи альбома. Дэйсли, однако, покинул группу в результате творческих разногласий с Оззи, который вскоре решил нанять Суссана. В оригинальном издании 1986 года он также не был отмечен в качестве соавтора альбома, что, правда, позднее было исправлено на последующих изданиях.

Рабочим названием диска было «Killer of Giants» (по песне с таким же названием) но Осборн в самый последний момент решил переименовать его на «The Ultimate Sin».

С тех пор альбом был вырезан из каталога продаж Оззи Осборна, не был ни ремастерирован, ни переиздан, а в некоторых случаях даже не перезаписан наряду с остальными альбомами Осборна (исключая Just Say Ozzy) вплоть до 1995 года. В основном это связано с продолжительной борьбой с Филом Суссаном за права на песню «Shot In The Dark». По этой же причине, мини-альбом «Just Say Ozzy» не был переиздан в 2002 году. Доступны только две версии ремастеров этих альбомов 1995 года.

В момент выпуска The Ultimate Sin был альбомом Осборна, занимавшим наивысшие позиции в чартах. Американская ассоциация RIAA присвоила альбому сначала платиновый статус (14 апреля 1986 года, немногим позже после релиза), а потом статус дважды платинового альбома (26 октября 1994 года).

Список композиций 
Все песни были написаны Оззи Осборном, Джейком И. Ли и Бобом Дэйсли, кроме Shot in the Dark — авторства Осборн/Сусанн.

Участники записи 
 Оззи Осборн — вокал
 Джейк И. Ли — гитара
 Фил Суссан — бас-гитара
 Рэнди Кастилло — ударные

Приглашённые музыканты 
 Майк Моран — клавишные

Технический персонал
 Рон Невисон — продюсер, звукоинженер;
 Мартин Уайт — ассистент звукоинженера.

Позиции в чартах 
Рейтинг альбома по версии Billboard (Северная Америка):

Рейтинг синглов по версии Billboard (Северная Америка):

Итоги продаж 

Сертификация RIAA (США)

Сертификация BPI (Великобритания)

Сертификация CRIA (Канада)

Источники

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 The Ultimate Sin на discogs.com

Альбомы Оззи Осборна
Альбомы на английском языке
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как серебряные Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, спродюсированные Роном Невисоном
Альбомы Epic Records